Себальд Юстинус Брюгманс (; 1763—1819) — нидерландский ботаник и врач, ректор Лейденского университета; сын натуралиста Антониуса Брюгманса (; 1732-1789).

Биография

Себальд Юстинус Брюгманс родился 24 марта 1763 года в городе Франекере на севере Нидерландов в семье Антония Бругманса, профессора философии в Университете Франекера, а затем в Гронингене, который и привил мальчику интерес к науке. 

Учился в Университете Гронингена и в 1785 году получил кафедру философии и физики во Франекере, где он положил основание кабинету сравнительной анатомии, сделавшемуся со временем одним из самых значительных в Европе. 

В 1795 году Брюгманс стал профессором химии в Лейденском университете. Король Людовик-Наполеон, во время своего управления Голландией, сделал его своим лейб-медиком и поручил ему преобразование госпиталей и медицинских учреждений. 

После соединения Голландии с Францией, Луи-Наполеон Бонапарт назначил его главным инспектором госпиталей и ректором Лейденского университета; в котором он привел в образцовый порядок естественно-исторические коллекции. 

Брюгманс принимал участие в «Pharmacopaea Batava» (с 1803) и написал в периодических изданиях множество статей по вопросам медицины и естественных наук.

Себальд Юстинус Брюгманс умер 22 июня 1819 года в городе Лейдене.

Память
 В Лейдене Себальду Юстинусу Брюгмансу установлен бюст (см. фото).
 Род растений Brugmansia, выделенный из рода Datura, Персоном назван в его честь.

Примечания

Ссылки 
 La carrière de Sebald Justinus Brugmans (1763-1819) 

Выпускники Гронингенского университета
Преподаватели Лейденского университета
Доктора философии по медицине
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук